Södergården kan avse:

 Södergården, Källekärr och Bäcken, småort i Kungsbacka kommun
 Södergården, Stockholm,  Sveriges andra hemgård (efter Birkagården) och startades 1916
 Södergården, Norrköping,  ett äldreboende i Norrköping i stadsdelen Hageby